Проф. Пиер Клод Леон () е френски историк, специалист по икономическа история. Представител на т.нар. школа „Анали“.

Биография 
Роден е на 24 ноември 1914 г. в град Лион. През 1952 г. започва да чете лекции в Лионския университет. В периода 1970 – 1976 г. работи в Парижкия университет. Умира на 12 октомври 1976 г. в град Сен-Манде.

Трудове 
 Deux siècles d'activité minière et metallurgique en Dauphiné: L'usine d'Allevard (1675 – 1870), Revue de Géographie alpine, 1948, pp. 215 – 258.
 La Naissance de la grande industrie en Dauphiné (fin du XVIIe siècle-1869) 2 volumes, Faculté des lettres de Grenoble, PUF, 1954.
 Économie et Diplomatie: les Relations commerciales delphino-piémontaises au début du XVIIIe siècle (1700 – 1730), Cahiers d'histoire, 1960, pp. 277 – 304.
 La guerre économique franco-sarde au début du XVIIIe siècle. Étude des relations commerciales delphino-piémontaises (1700 – 1730), Bulletin du C. T. H. S. Section d'histoire moderne et contemporaine (1961) pp. 615 – 620.
 Les Techniques métallurgiques dauphinoises au XVIe siècle – Виж: Histoire de la Pensée, V, Paris 1961.
 Marchands et spéculateurs dauphinois dans le monde antillais du XVIIIe siècle, Les Belles Lettres (1963)
 Crises et adaptations de la métallurgie alpine. L'usine d'Allevard {1869 – 1914), Cahiers d'histoire, Grenoble (1963)4.
 La région lyonnaise dans l'histoire économique et sociale de la France. Une esquisse (XVIe ‑ XXe siècles av. J.-C.), Revue historique, 1966, pp. 31 – 62.
 Économies et sociétés de l'Amérique latine Regards sur l'histoire, 1969.
 Économies et sociétés préindustrielles: 1650 – 1780 t. 2, Armand Colin, 1970.
 Géographie de la fortune et structures sociales à Lyon au XIXe siècle (1815 – 1914), Lyon: Université Lyon-II, Centre d'histoire économique et sociale de la région lyonnaise, 1974 (съавторство)

Бележки 

Френски историци
Преподаватели в Лионския университет